Baubigny (Côte-d'Or)
 Baubigny (Mancha)